Бут () — син міфічного афінського владаря Пандіона, брат Ерехтея, жрець Афіни й Посейдона, засновник жрецького роду Бутадів або Етеобутадів в Афінах;

Бут — син Борея. Коли його прогнав брат Лікург, Бут оселився на острові Стронгілі (або Наксосі). Під час діонісій у Фессалії викрав німфу Короніду. Розгніваний Діоніс наслав на нього безумство, в одному з нападів якого Бут загинув;

Бут — син Посейдона (варіант: Телегона), учасник походу аргонавтів; єдиний, кого сирени зачарували своїм співом; він кинувся в море, щоб допливти до їхнього острова, але його врятувала Афродіта. Богиня віднесла Бута до Лілібея в Сицилії, зробила своїм коханцем і (за однією міфічною версією) народила від нього Ерікса.